Franciaország
Celle-Lévescault, település Franciaországban, Vienne megyében

 Németország
Celle, város Németországban, Alsó-Szászországban

 Olaszország
Celle di Bulgheria, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
Celle Enomondo, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Celle Ligure, település Olaszországban, Liguria régióban, Savona megyében
Celle di Macra, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Celle di San Vito, község Olaszországban, Puglia régióban, Foggia megyében